Antúnez ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Antúnez, US-amerikanischer Fußballspieler
 Fabián Antúnez (1969), argentinischer Ordensgeistlicher und ernannter römisch-katholischer Bischof von San José de Mayo in Uruguay
 Francisco Antúnez, spanischer Fußballspieler
 Jorge Antonio Acuña Antúnez, uruguayischer Fußballspieler, siehe Jorge Acuña (Fußballspieler, Uruguay)
 Julio César Antúnez, uruguayischer Fußballspieler
 Marcel·lí Antúnez Roca, spanischer Künstler
 Nemesio Antúnez (1918–1993), chilenischer Maler